Frédéric II est la désignation de plusieurs nobles et souverains européens, la plupart étant originaire du monde germanique où ce prénom était très populaire :

Rois et empereurs 
 Frédéric II Stupor mundi (1194 – 1250), roi des Romains à partir de 1196, puis empereur à partir de 1224 et roi de Sicile de 1197 à 1250 sous le nom de Frédéric 
 Frédéric II (1272 – 1337), roi de Sicile de 1296 à 1337
 Frédéric II (1534 – 1588), roi de Danemark et de Norvège de 1559 à 1588
 Frédéric II le Grand (1712 – 1786), roi de Prusse de 1740 à 1786

Grands-ducs 

 Frédéric II (1857 – 1928), grand-duc de Bade de 1907 à 1918

Ducs 

 Frédéric II (v. 995 – 1026), duc de Haute-Lotharingie associé à son père
 Frédéric II Le Borgne (1090 – 1147), duc de Souabe de 1105 à 1147, père de Frédéric  Barberousse
 Frédéric II le Querelleur (1211 – 1246), duc d'Autriche et de Styrie de 1230 à 1246
 Frédéric II (1424 – 1495), duc de Brunswick-Lunebourg de 1471 à 1478
 Frédéric II (1500-1540), duc de Mantoue
 Frédéric II (1568 – 1587), duc de Schleswig-Holstein-Gottorp de 1586 à 1587
 Frédéric II (1650 – 1698), duc de Courlande-Sémigalie de 1682 à 1698
 Frédéric II (1676 – 1732), duc de Saxe-Gotha de 1691 à 1732
 Frédéric II (1717 – 1785), duc de Mecklembourg-Schwerin de 1756 à 1785
 Frédéric II (1754 – 1816), duc de Wurtemberg de 1797 à 1805, devenu électeur, puis roi de Wurtemberg sous le nom de Frédéric 
 Frédéric II (1856 – 1918), duc d'Anhalt de 1904 à 1918

Électeurs, margraves et landgraves 

 Frédéric II (mort en 1333), co-margrave de Bade de 1291 à 1295, puis margrave seul jusqu’en 1333
 Frédéric II (1413 – 1471), électeur de Brandebourg de 1440 à 1471
 Frédéric II (1720 – 1785), landgrave de Hesse-Cassel de 1760 à 1785
 Frédéric II le prince de Hombourg (1633 – 1708), landgrave de Hesse-Hombourg de 1681 à 1708
 Frédéric II le Sage (1482 – 1556), électeur palatin de 1544 à 1556
 Frédéric II le Placide (1412 – 1464), électeur de Saxe de 1428 à 1464
 Frédéric II le Sérieux (1310 – 1349), landgrave de Thuringe et margrave de Misnie de 1323 à 1349